Кали́нинский — посёлок Слободского сельсовета Лебедянского района Липецкой области.

Основан в 1925 году. Тогда здесь поселились 167 человек.

За годы своего существование имел и другие названия — Кали́нин, Кали́нино. Назван первоселенцами в честь государственного и политического деятеля М. И. Калинина .

Население

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района